Таубе — многозначное имя собственное, распространено в виде фамилий.

Аристократические семейства 
 Таубе — древний дворянский род в Эстляндии.
 Таубе — шведский дворянский род, происходящий из Германии.

Персоналии 
 Таубе, Александр Александрович (1864—1919) — барон, генерал-лейтенант российской армии.
 Таубе, Астри (1898—1980) — шведская художница и скульптор.
 Таубе, Василий Фёдорович (1817—1880) — вице-адмирал Русского императорского флота, генерал-адъютант.
 Таубе, Генри (1915—2005) — американский химик канадского происхождения.
 Таубе, Иоганн — авантюрист XVI века, побывавший в России времён Ивана Грозного, мемуарист.
 Таубе, Карл Карлович (?—1816) — русский военачальник, полковник.
 
 
 Таубе, Ольга Михайловна (род. 1973) — российская актриса театра и кино.
 Таубе, Свен-Бертиль (1934—2022) — шведский актёр, певец и композитор.
 Таубе, Фердинанд Иванович (1805—1870) — российский инженер-путеец, инженер-полковник, действительный статский советник.
 Таубе, Фёдор Фёдорович (1857—1911) — русский государственный деятель, Оренбургский губернатор, командир Отдельного корпуса жандармов.
 Таубе, Хедвига Ульрика (1714—1744) — любовница шведского короля Фредрика I, рейхсграфиня.
 Таубе, Эдвард Дидрик (1681—1751) — шведский адмирал, член риксрода.
 Таубе, Эллинор (1930—1998) — шведская художница.

Псевдонимы 
 Оскар Таубе (более известен как Оскар Сергеевич Тарханов; 1901—1938) — революционер, советский государственный деятель, дипломат, разведчик.

Прочее 
Etrich Taube — многоцелевой немецкий самолёт времён первой мировой войны.

Таубе